Die Scottish Football League Division Two wurde 1951/52 zum 46. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 46. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1951/52 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC Clyde, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC Falkirk den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 36 Treffern wurde Billy McPhail vom FC Clyde.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1951/52 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1951/52
1951 52